Houve duas classes de navios chamadas Classe Tennessee:

 Classe Tennessee (cruzadores): uma classe de cruzadores blindados operada pela Marinha dos Estados Unidos de 1906 a 1946.
 Classe Tennessee (couraçados): uma classe de couraçados operada pela Marinha dos Estados Unidos de 1920 a 1947.